Hortobágy (plaats)
Nationaal park Hortobágy